Кутюрье — фамилия французского происхождения («кутюрье»). Известные носители:
 Кутюрье, Луис (род. 1937) — мексиканский актёр, карикатурист и писатель.
 Кутюрье, Малик (род. 1982) — французский футболист, защитник.
 Кутюрье, Мигель (1950—2012) — мексиканский актёр, младший брат актёра Луиса Кутюрье.
 Кутюрье, Поль (1881—1953) — французский священник, внёсший заметный вклад в распространение традиции недели молитв о единстве христиан.
 Кутюрье, Шон (род. 1992) — канадский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Вайян-Кутюрье